Charles Stettler ist der Name folgender Personen:

* Charles Stettler (Bankmanager) (1949–2018), Schweizer Jurist, Notar und Bank- und Industriemanager 
 Charles Stettler (Produzent) (* 1950), US-amerikanischer Musik- und Filmproduzent